Леандро Масиэль (; род. 29 декабря 1995, Росарио) — аргентинский футболист, полузащитник. Ныне выступает за аргентинский клуб «Альдосиви».

Клубная карьера 
Леандро Масиэль начинал всю свою профессиональную карьеру футболиста в клубе «Ланус». 23 мая 2016 года он дебютировал в аргентинской Примере, выйдя на замену в середине второго тайма домашнего матча против «Уракана». 23 мая 2017 года Масиэль также впервые сыграл в Кубке Либертадорес, появившись на поле в концовке гостевой игры с уругвайским «Насьоналем».

Достижения 
 «Ланус»
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2017

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Альдосиви»
Игроки ФК «Ланус»